LYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lunyuk (Indonesia)